Dolls steht für:
 Dolls (1987), amerikanisch-italienischer Spielfilm von Stuart Gordon (1987)
 Dolls (2002), japanischer Spielfilm von Takeshi Kitano (2002)
 Dolls (2006), britischer Kurzfilm von Susan Luciani (2006)
 Dolls (2013), indischer Spielfilm von Shalil Kallur (2013)
 Dolls, ehemalige schottische Whiskybrennerei, siehe Glenochil

Siehe auch:
 Doll
 The Dresden Dolls, US-amerikanische Band